Силванус Эпифанио Олимпио (Сильванус, ; 6 сентября 1902, Ломе, Тоголенд — 13 января 1963, там же, Того) — политический и государственный деятель Тоголе́зской Респу́блики. Первый президент независимой республики Того с 27 апреля 1960 по 13 января 1963 года. Премьер-министр Того с 16 мая 1958 года по 16 апреля 1961 года.

Биография 
Родился в состоятельной семье богатого торговца и владельца плантации кокосовых орехов, переселившегося в Западную Африку из Бразилии в XIX веке.

Обучался в школе при немецкой католической миссии и французской колониальной школе в Ломе. В 1920 году продолжил учебу в Лондонской школе экономики, где в 1926 году получил научную степень по экономике. Затем окончил аспирантуру по международному праву в Дижоне (Франция) и Вене (Австрия). Знал шесть языков. С 1927 г. работал в крупной компании Lever Brothers в Лондоне.

В 1928 году вернулся в Африку, где сначала работал заместителем генерального агента компании Unilever в Лагосе (Нигерия), а затем стал руководителем компании в г. Хо (Гана).

В 1932 году Олимпио был назначен генеральным агентом Объединенной Африканской компании (ОАК), дочерней компании Unilever во французской зоне и переведен в Того.

Политическая деятельность 
После Второй мировой войны Олимпио — один из главных политических лидеров Того. Создатель  (Comité de l’union togolaise — CUT), политической организации антиколониальной направленности, стремившейся к объединению значительной части многомиллионного народа эве, жившего на территории разделенной между Французским Тоголендом, Британским Того и Британской колонией Золотой Берег.

С момента окончания второй мировой войны и до обретения Того независимости политические силы страны были разделены на два противоборствующих лагеря. Один из них возглавлял Николас Грюницкий, занимавший профранцузские позиции, его противником стал Силванус Олимпио — лидер, выражавший националистические, то есть, антифранцузские взгляды части жителей Того.

В феврале 1958 года Франция предоставила Того статус республики. На состоявшихся в апреле 1958 года выборах в Палату депутатов победила партия Комитета единства Того. Новое правительство возглавил Силванус Олимпио, сменивший на этом посту Николаса Грюницкого.

27 апреля 1960 года Того провозгласила независимость, С. Олимпио как действующий премьер-министр стал главой государства. В 1961 году после победу на всеобщих выборах он набрал 99 % голосов избирателей и стал первым президентом Того.

Сильванус Эпифанио Олимпио занимал пост президента Тоголе́зской Респу́блики с 25 апреля 1961 по 13 января 1963 года.

Одной из главных политических целей президента было уменьшение экономической зависимости Того от Франции при одновременном развитии сотрудничества страны с Великобританией, США и Германией. Были сделаны шаги по замене франка КФА суверенной валютой, привязанной к немецкой марке.

Отказ С. Олимпио предоставить группе молодых офицеров, ветеранов франко-алжирской войны, посты в руководстве Тоголезской армии вызвал недовольство среди военных. В декабре 1961 года им было отдано указание об аресте руководителей оппозиции. Обвинив их в подготовке антиправительственного заговора, Олимпио издал декрет о роспуске оппозиционных партий.

13 января 1963 года в Того произошел военный переворот, первый в современной истории независимых африканских государств к югу от Сахары, организованный группой военных во главе с Этьеном Эйадема, в ходе которого в ночь с 12 на 13 января 1963 г. президент Сильванус Олимпио был убит (лично сержантом Эйадемой), в стране было объявлено чрезвычайное положение. Военные передали власть временному правительству во главе с Николасом Грюницким.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Biographie de Sylvanus OLYMPIO

Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Политики по алфавиту
Президенты Того
Премьер-министры Того
Политики XX века
Убитые президенты